Brian Grazer (1951) – produttore cinematografico e televisivo statunitense
 Gavin Grazer (1961) – attore e regista statunitense
 Grazer – pseudonimo dell'attore e regista austriaco Mick Blue